

События 
 Консулы Флавий Пётр Савватий Юстиниан и Флавий Валерий.
 Поход ставленника эфиопов химьяритского царя-христианина Мадикариба Яфура через Аравию в Месопотамию. Столкновение с вассалами Сасанидов, Лахмидским царством
 Жужани разбиты телеутами и бежали в империю Юань-Вэй.

Родились 
 Радегунда
 Св. Колумба, ирландский монах, проповедник христианства в Шотландии (ум. 597)

Скончались 

 Бьюит Монастербойский — святой чудотворец Монастербойский и Шотландский.
 29 ноября — Иаков Серугский, один из подвижников сирийской поэзии и богословия.
 17 июля — Магн Феликс Эннодий, христианский писатель и поэт.

См. также